Der Nissan Ariya ist ein batterieelektrisch angetriebenes Sport Utility Vehicle des japanischen Automobilherstellers Nissan.

Geschichte 
Dem Fahrzeug gingen die beiden jeweils auf der Tokyo Motor Show vorgestellten Konzeptfahrzeuge Nissan IMx Concept (2017) und Nissan Ariya Concept (2019) voraus. Vorgestellt wurde das Serienfahrzeug am 15. Juli 2020 in Yokohama. Ende 2021 sollte der Ariya auch in Europa in den Handel kommen. Wegen eines globalen Halbleitermangels verkündete Nissan im Juni 2021, dass der Ariya frühestens Anfang 2022 ausgeliefert werden würde. Ab dem 1. April 2022 konnte die Baureihe in Deutschland reserviert werden. Nissan deklariert die stärkeren Motorisierungen als Sonderausstattung, so dass entsprechende Fahrzeuge trotz eines Listenpreises von über 40.000 Euro (netto) in Deutschland den gesamten Umweltbonus erhalten.

Das Fahrzeug baut auf einer neuen skalierbaren Plattform für Elektrofahrzeuge des Renault-Nissan-Mitsubishi-Bündnisses auf, die verschiedene Antriebs-Konfigurationen ermöglicht. Als Wettbewerber gelten unter anderem der Hyundai Ioniq 5 oder der VW ID.4.

Sicherheit 
Im Herbst 2022 wurde der Nissan Ariya vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technik

Antrieb 
Die Varianten mit Vorderradantrieb haben einen Elektromotor an der Vorderachse mit einer Leistung von 160 kW (218 PS) oder 178 kW (242 PS). Hier ist die Höchstgeschwindigkeit bei 160 km/h elektronisch begrenzt. Einen zweiten Elektromotor an der Hinterachse haben die Versionen mit Allradantrieb mit einer Gesamtleistung zwischen 205 kW (279 PS) und 290 kW (394 PS). Hier wird die Höchstgeschwindigkeit mit 200 km/h angegeben.

Batterie und Ladefähigkeit 
Für den Ariya stehen zwei Batteriegrößen zur Wahl. Die kleinere hat einen nutzbaren Energieinhalt vom 63 kWh, die größere 87 kWh. Beide sind mit Vorder- oder Allradantrieb erhältlich. Die Reichweite soll nach WLTP wird zwischen 340 und 500 km betragen. Im Gegensatz zu den in Japan vertriebenen Modellen erhält die Europaversion einen CCS-Anschluss zum Laden des Lithium-Ionen-Akkumulators. Die maximale Ladeleistung wird mit 130 kW angegeben. Das SUV soll Anhänger bis zu einer Masse von 1,5 Tonnen ziehen können.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im ersten Verkaufsjahr 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 652 Nissan Ariya neu zugelassen. 17 davon hatten Allradantrieb.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Sport Utility Vehicle
Kombilimousine
Elektroautomodell